

Austria 
 Rückersdorf – ex comune ora frazione di Sittersdorf, comune nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)

Germania 
 Rückersdorf – comune della Baviera
 Rückersdorf – comune del Brandeburgo
 Rückersdorf – comune della Turingia
 Rückersdorf – frazione della città di Neustadt i. Sa. (Sassonia)